Spiritus (lateinisch für „Atem, Geist“) steht für:

 Geist, uneinheitlich verwendeter Begriff der Philosophie, Medizin, Theologie, Psychologie und Alltagssprache
 Brennspiritus, Alkohol, siehe Ethanol #Besteuerung und Vergällung
 Trinkspiritus, unvergällter Ethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs

griechische Schrift:
 Spiritus asper, rauer Hauchlaut
 Spiritus lenis, leichter Hauchlaut

Personen:
 Paul Spiritus (1885–nach 1948), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat in der Westprignitz
 Wilhelm Spiritus (1854–1931), Oberbürgermeister von Bonn

Siehe auch:
 Sanctus Spiritus (Begriffsklärung)

 Spirituose (Schnaps)